Żółty krzyż (niem. Gelbkreuz) – mieszanina parzących bojowych środków trujących, głównie iperytu siarkowego, stosowana przez Niemcy w czasie I wojny światowej.
 Żółty krzyż – trylogia powieściowa Andrzeja Struga
 Żółty krzyż katarów – znak rozpoznawczy noszony na ubraniach przez pokutujących katarów narzucony przez inkwizycję.